Le numéro E303 peut désigner deux additifs alimentaires, listés parmi les antioxydants et tous deux interdits au sein de l'Union européenne :

 Diacétate d'ascorbyle ;
 Ascorbate de potassium, numéro CAS .

Homonymie